Thomas Preston (1585–1655) – irlandzki żołnierz i arystokrata, 1. wicehrabia Tary
 Thomas Preston (1722-1798) – brytyjski oficer, dowódca żołnierzy odpowiedzialnych za masakrę bostońską
 Thomas Preston (1860-1900) – irlandzki naukowiec, profesor zajmujący się ciepłem, magnetyzmem oraz spektroskopią
 Thomas J. Preston (1862-1955) – amerykański archeolog, profesor Uniwersytetu Princeton

Zobacz też